Тенестла има више значења:

 Тенестла (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тенестла (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику